Regen (neerslag)
 Landkreis Regen, een Landkreis in Duitsland
 Regen (stad), een plaats in bovenstaand district
 Regen (rivier), een rivier in bovenstaand district
 Regen (film), een documentairefilm van Joris Ivens uit 1929
 Regen (hoorspel), een Nederlands hoorspel uit 1974
 Regen (Jonna Fraser), een single van Jonna Fraser met Boekoesam en KM uit 2018
 Regen (Frenna), een single van Frenna met BLØF uit 2018
 Regen (Lil' Kleine), een single van Lil' Kleine uit 2021